Die Segunda División 2012/13 (offiziell Liga Adelante) ist die 82. Saison der spanischen zweiten Liga. Die Saison begann am 17. August 2012 und endet am 23. Juni 2013 mit dem Finale der Play-Offs. Meister wurde der FC Elche.

Vor der Saison 
Die 22 Mannschaften trafen an 42 Spieltagen jeweils zweimal aufeinander. Die zwei besten Mannschaften stiegen direkt in die Primera División auf. Die Teams auf den Plätzen Drei bis Sechs ermittelten in den Play-Offs den dritten Aufsteiger. Reservemannschaften waren nicht aufstiegsberechtigt. Die letzten vier Vereine stiegen ab.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen der FC Villarreal, Sporting Gijón und Racing Santander teil. Aufgestiegen aus der Segunda División B waren Real Madrid Castilla, CD Mirandés, SD Ponferradina und CD Lugo.

Teams

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Play-Offs 
An den Play-Offs nehmen die Mannschaften auf den Plätzen drei bis sechs der regulären Saison teil. Im Halbfinale trifft der Dritte auf den Sechsten und der Vierte auf den Fünften. Der Sieger der Finalbegegnung qualifiziert sich als dritter Aufsteiger für die Primera División.

Halbfinale

|}

Finale

|}

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. – FC Elche
 2. – FC Villarreal
 3. – UD Almería

 Absteiger in die Segunda División B
 18. – CD Guadalajara
 20. – Racing Santander
 21. – SD Huesca
 22. – Deportivo Xerez

 Absteiger aus der Primera División
 RCD Mallorca
 Deportivo La Coruña
 Real Saragossa

 Aufsteiger in die Segunda División
 Deportivo Alavés
 CD Teneriffa
 SD Eibar
 Real Jaén

Torschützenliste

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com
 Torjägerliste auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2012/13
Fußballsaison 2012/13